Танзи́м ( — «организация»).

 «Танзим» — христианская радикальная националистическая политическая организация и милиция, существовавшая в Ливане во время гражданской войны в 1975—1990 гг.
 «Танзим» — военизированное молодёжное крыло «ФАТХ», основанное в 1995 году.